L'Autre Côté est le titre de plusieurs œuvres :

 L'Autre Côté, roman fantastique d'Alfred Kubin, publié en 1909 ;
 L'Autre Côté, nouvelle de science-fiction de Walter Kubilius, parue en 1951 ;
 L'Autre Côté, série télévisée de science-fiction dystopique espagnole créée par Daniel Écija et diffusée depuis 2020.

Voir aussi